Oakley kan syfta på:
 Oakley, Inc. – ett amerikanskt företag

Geografi

Storbritannien 

 Oakley, Skottland, Fife, 
 Oakley, Buckinghamshire, ort i England, 
 Oakley, Bedfordshire, England, Bedford, 
 Oakley, Hampshire, 
 Oakley, Dorset – en ort i Poole, Dorset, England
 Oakley, Gloucestershire – en ort i Gloucestershire, England
 Oakley, Oxfordshire – en ort i Oxfordshire, England
 Oakley, Staffordshire – en ort i Staffordshire, England
 Oakley, Suffolk – en ort i Suffolk, England

USA 

 Oakley, Michigan, ort, Saginaw County, 
 Oakley, Kalifornien, ort, Contra Costa County, 
 Oakley, Kansas, countyhuvudort, Logan County, 
 Oakley, Idaho, ort, Cassia County, 
 OakleyUSA, Utah, ort, Summit County,

Personer 
 Ann Oakley, brittisk sociolog och feminist
 Annie Oakley, amerikansk prickskytt
 Berry Oakley, amerikansk musiker
 Matthew Oakley, engelsk fotbollsspelare